Адрасте́я (; іон. Ἀδρήστεια; ; інші варіанти Adrastea, Adrestea or Adrestia, що означає «неминуча») — персонаж давньогрецької міфології.
 Адрастея — богиня кари й помсти фригійського походження, яка ототожнювалася спочатку з Великою матір'ю богів, яка виховала Зевса (Кібелою, Реєю тощо), а пізніше — з Немезідою, Діке богинею помсти та з Ананке.
 Адрастея — німфа, дочка царя Криту Міносея. Адрастея та її сестра Іда, були годувальницями Зевса.
 Адрастея — океаніда, дочка Океану або Меллісея. Разом з сестрами була годувальницей Юпітера.
 Адрастея — місцевість на материковій частині Греції на річці Граник, де був побудований храм Зевсу (330 р. до н. е.) і оракул Апполона Актейського та Артеміди.

На честь Адрастеї названі:
 239 Адрастея — мала планета (астероїд) у Сонячній системі (239), відкритий 1884 року;
 Адрастея — супутник Юпітера, відкритий 1979 року.

Примітки